

Persone 
 Jelle Vossen – calciatore belga
 Peter van Vossen – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Stefan Cohn-Vossen – matematico tedesco

Altro 
 Vossen – azienda tessile fondata a Gütersloh nel 1925